Yarmouth Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Yarmouth Island (Maine), Cumberland County
 Yarmouth Island (Virginia), James City County